Janji Raja (Sosa), een plaats in Indonesië
Janji Raja (Barumun Tengah), een plaats in Indonesië
Janji Raja (Sitio-Tio), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing